Der Ausdruck Zeugma steht für:

 eine rhetorische Figur, siehe Zeugma (Sprache)
 eine römische Siedlung in der heutigen Türkei, siehe Zeugma (Stadt)
 danach benannt das Titularbistum Zeugma in Syria
 ein Titularbistum Zeugma in Mesopotamia